Wolfsbrunn heißen:

 Wolfsbrunn (Gemeinde Hollabrunn), Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Wolfsbrunn (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern
 Burg bzw. Schloss Wolfsbrunn, beide abgegangen, in Wolfsbrunn (Gemeinde Hollabrunn)
 Hotel Schloss Wolfsbrunn in Hartenstein, Sachsen

Siehe auch
 Wolfsbrunnen